(englisch für ‚Donnervogel‘) steht für:
 Donnervögel, urzeitliche Riesengänse Australiens
 Phorusrhacos, einen urzeitlichen Riesenvogel aus Süd- und Zentralamerika
 Donnervogel (Mythologie), einen Tiergeist in Mythen amerikanischer Ureinwohner
 Lake Thunderbird, ein Wasserreservoir in Norman, Oklahoma
 Northern Thunderbird Air oder NT Air, eine kanadische regionale Charterfluggesellschaft
 Thunderbird – Schatten der Vergangenheit, einen kanadischen Spielfilm von 2019

Technik:
 Mozilla Thunderbird, ein E-Mail- und Newsgroup-Programm
 einen Mikroprozessor, siehe AMD Athlon (K7)#Thunderbird
 Ford Thunderbird, ein Auto
 Thunderbird (Powerland), eine Holzachterbahn im PowerLand (Finnland)
 Gibson Thunderbird, ein E-Bass-Modell
 Thunderbird (Holiday World), eine Achterbahn
 Thunderbird (Rakete), eine Flugabwehrrakete der British Aircraft Corporation

 steht für:
 Thunderbirds, eine Supermarionations-Trickserie aus den 1960er-Jahren
 Thunderbirds (Film), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2004
 Thunderbirds Are Go, britisch-neuseeländische Animationsserie seit 2015
 Thunderbirds are GO, britischer Animationsfilm von 1966, deutsch als Feuervögel startbereit
 United States Air Force Thunderbirds, eine Kunstflugstaffel
 Seattle Thunderbirds, eine Eishockeymannschaft
 The Fabulous Thunderbirds, eine Band
 Thunderbirds, ursprünglicher Name der britischen Band The Birds
 Thunderbirds, eine Münchener Rock'n'Roll-Band, bekannt aus der Serie Irgendwie und Sowieso
 Carolina Thunderbirds, ehemals ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise 

Siehe auch: